Tiangong 1, primo laboratorio orbitale del programma spaziale cinese
 Tiangong 2, secondo laboratorio orbitale del programma spaziale cinese
 Stazione spaziale Tiangong, stazione spaziale modulare cinese operativa dal 2022